Municipio de Poplar puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Poplar (condado de Mitchell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Poplar (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.